Tankred oder Tancred steht für:
 Tankred (Vorname)
 Tancred (Familienname)
 Tancred (Kalifornien), ein Ort im Yolo County, Vereinigte Staaten
 Tancred (Roman), Roman von Benjamin Disraeli
 Tancred (Band), Band des früheren Now, Now-Gitarristen Jess Abbott

Siehe auch:
 Tancredi (Begriffsklärung)